1 rzeka w Niemczech
 Pinnau – rzeka w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

1 urząd w Niemczech:
 Pinnau – urząd w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg

Linki zewnętrzne